Lista supernowych odkrytych w latach 1961-1970

Zobacz też 
 Lista supernowych

Przypisy 

1951-60 | 1961-70 | 1971-80

Listy supernowych
XX wiek